Тодор Георгиев може да се отнася за:
 Тодор Георгиев (1882-1971) – български военен деец
 Тодор Георгиев, (1938-2004), български актьор
 Тодор Георгиев (актьор) (р. 1973) – български актьор
 Тодор Колев Георгиев (р. 1989) – български футболист